Путь Тукая (Тукай Юлы) — первая пешеходная туристическая тропа Татарстана, протянувшаяся от Казани до села Новый Кырлай (Арский район), в котором прошло несколько лет детства выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. Тропа призвана повысить туристическую привлекательность региона и привлечь внимание к историческому наследию республики.

Протяженность тропы — 85-100 км, в зависимости от выбранного маршрута. Путь принято проходить пешком или на велосипеде. На всем протяжении маршрута есть магазины и кафе. Активный период использования — с июля по октябрь, что связано с климатическими условиями.

Путь начинается в Казани в литературном музее им. Габдуллы Тукая (ул. Г. Тукая, 74), где путника приветствуют, знакомят с маршрутом, снабжают необходимой информацией. Завершается Путь Тукая в Музее Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай, где туристу вручают памятный именной сертификат о прохождении Пути.

Основателями Пути являются Союз велосипедистов и Союз журналистов Республики Татарстан.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт: http://tuqay-yuli.ru/ 
 Официальный источник РТ
 Ультрамарафонец на Пути Тукая
 Казанские Ведомости
 Музейный комплекс Габдуллы Тукая

Туризм в Татарстане
Туризм в Казани